Termin CYK ima više značenja.

 Ciklin-zavisna kinaza, enzim
 Kuk-Janger-Kasami algoritam